Der DFB-Pokal der Frauen 2004 wurde erstmals vom 1. FFC Turbine Potsdam gewonnen. Die Potsdamerinnen entthronten den 1. FFC Frankfurt, der die letzten fünf Wettbewerbe gewinnen konnte. Der FFC Heike Rheine stellte durch den 20:0-Sieg gegen den Bremer Pokalsieger FC Oberneuland den Rekord für den höchsten Sieg im DFB-Pokal der Frauen ein. Kurios der Altmeister vom TuS Niederkirchen: Die zweite Mannschaft kam eine Runde weiter als die erste.

Teilnehmende Mannschaften 
Für den DFB-Pokal 2003/04 haben sich folgende Mannschaften qualifiziert:

Übersicht 
Die jeweils oben genannte Mannschaft hatte Heimrecht. Fett geschriebene Mannschaften zogen in die nächste Runde ein. Die Qualifikationsspiele sind nicht berücksichtigt.

1 Sieg nach Verlängerung

Qualifikation

1. Runde 
Gespielt wurde am 6. und 7. September 2003.

Achtelfinale 
Gespielt wurde am 9. November 2003.

Viertelfinale 
Gespielt wurde am 14. Dezember 2003.

Halbfinale 
Gespielt wurde am 13. und 21. März 2004.

Finale

Weblinks 
 Seite des DFB zum DFB-Pokal der Frauen 2003/04

2003
Fußballsaison 2003/04